Деспина Милица  (), известна още и само като Деспина Елена (преди 1516 – 1554), е деспотица на Влахия и съпруга на Нягое I Басараб. Тя е регентка на сина си Теодосий I, който е велик княз на Влашко в годините 1521 – 1522. След детронирането и убийството на сина ѝ, който е пръв велик княз на Влахия, тя се оттегля в Сибиу, Трансилвания, където се намира под покровителството на братовчед си Янош Заполски, велик войвода на Трансилвания и крал на Унгария.

Живот 
Има няколко хипотези относно произхода на Милица Бранкович. Някои изследователи смятат, че тя е една от дъщерите на сръбския деспот Йован Бранкович. Според други тя е дъщеря на по-големия брат на Йован – Георги Стефанович Бранкович от брака му с Исабела дел Балцо, дъщеря на Аделберт или Джилберто, херцог (дук) на Нардо, а според трети произхожда от рода на Кантакузините.

Деспина Милица е покровителка на изкуството и занаятите. Тя е ктиторка на Крушедолския манастир във Фрушка гора.

През 1545 г. Деспина Милица става монахиня под името Платонида в Сибиу, където остава до края на живота си. Умира на 30 януари 1554 г. в Сибиу.

Деца 
От брака си с Нягое Бесараб тя има шест деца, от които две момчета и една дъщеря умират млади:
 Теодосий, княз на Влахия (1521 – 1522)
 Стана, омъжена за молдовския княз Стефан IV Стефаница
 Петру
 Йоан
 Руксандра, омъжена за влашкия княз Раду V Афумати
 Ангелина

Родословие

Източници 

Владетели на Влашко
Починали в Сибиу
Починали от чума